Morff ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlob Wilhelm Morff (1771–1857), deutscher Hofmaler
 Johann Jakob Morff (1736–1802), deutscher Hofmaler

Siehe auch:
 Morf
 Morph